Малые Ширда́ны () — село на правобережной, Нагорной стороне Зеленодольского района Республики Татарстан. Входит в Большеширданское сельское поселение.

Расположение 
Расположено на реке Секерке, левом притоке реки Свияги. На противоположном берегу Секерки приходит линия железной дороги Москва — Казань и расположен остановочный пункт Ширданы.

История 
Основано в 1-й пол. XVII века. Согласно «Спискам населённых мест Российской империи» по состоянию на 1859 год в казённой деревне Малые (Нижние) Ширданы: 144 двора крестьян, население — 461 душ мужского пола и 486 женского, всего — 947 человек. Здание мечети.

По сведениям переписи 1897 года, в деревне Малые Ширданы (Верхние Ширданы) Свияжского уезда Казанской губернии жили 961 человек (380 мужчин, 581 женщина), из них 956 мусульман.

Достопримечательности 
В 1967 году в селе установлен памятник известному татарскому просветителю Каюму Насыри.

Население

Известные люди 
 Резеда Ганиева (1932—2020) — татарский филолог, профессор.
 Мухаммадзян Казаков (1809—1890) — татарский купец и меценат.

См. также 
 Большие Ширданы

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Зеленодольского района